Amerykańskie rakietotorpedy:
 RUR-5 ASROC
 RUM-139 Vertical Launch ASROC